Agamenón hace referencia a:

 HMS Agamemnon una serie de barcos ingleses.

Personas 
 Agamenón, un personaje legendario de la Antigua Grecia.

Obras 
 Agamenón, una tragedia de Esquilo.
 Agamenón, una serie de historietas de Nené Estivill creada en 1961.

Otros 
 Al nombre propio Agamenón.
 Al asteroide (911) Agamemnon.
 Operación Agamenón; operación militar de la Fuerza Pública de Colombia contra el Clan del Golfo.